

Musique 

 Kaleido (groupe de musique)

Finance 

Kaleido (REEE)

